Karl Eskelund er navnet på flere personer:

 Karl Eskelund (forfatter) – journalist og rejseforfatter (1918-1972); nevø til:
 Karl I. Eskelund – mangeårig formand af Københavns Journalistforbund og leder (1938-1945) af Udenrigsministeriets Pressebureau, der sørgede for censur under den tyske besættelse i Danmark.